Willy Messerschmitt, già collaboratore della Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW) e poi fondatore della omonima azienda aeronautica
Messerschmitt AG, azienda aeronautica tedesca
Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH fondata dalla fusione di Messerschmitt AG con Bölkow GmbH e successivamente con il dipartimento aeronautico della Blohm + Voss.